Blume se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl Ludwig Blume
 Carl Ludwig von Blume